Une planteuse de pommes de terre est une machine agricole utilisée pour planter les pommes de terre. Les planteuses modernes peuvent ensemencer un ou plusieurs (jusqu'à douze) rangs à la fois.
Les plants (tubercules germés) sont stockés dans des trémies et acheminés vers les socs planteurs par l'intermédiaire d'un distributeur, manuel ou automatique, qui permet de régler régulièrement l'écartement des plants sur la rangée. Il existe de nombreux types de planteuses de pommes de terre.

Notes, sources et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Machinisme agricole
 Pomme de terre

Bibliographie

Liens externes 
 Planteuse, INA P-G, département AGER. 

Machinisme agricole
Culture de la pomme de terre